Fritz Thomsen er navnet på flere personer:
 Fritz Thomsen (maler) (1819-1891) – dansk maler
 Fritz Thomsen (søofficer) (1864-1935) – dansk søofficer